

Patronymes 
Garine (masculin ; ) ou Garina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Erast Garine (1902-1980), acteur et réalisateur soviétique
 Igor de Garine (1931-2018), anthropologue français 
 Vladimir Garine (1987-2003), acteur russe

Voir aussi 
 

Patronyme russe